Мар Карибе има више значења:

 Мар Карибе (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мар Карибе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику